P.A.Cox puede referirse a:
 Paul Alan Cox (IPNI: P.A.Cox)
 Peter Alfred Cox